Іоселіані Джаба Костянтинович — грузинський політичний та військовий діяч.
 Леван Іоселіані (* 1978) — грузинський політичний діяч.
 Іоселіані Нана Михайлівна — радянська та грузинська шахістка, гросмейстер серед жінок, має також титул міжнародного майстра серед чоловіків.
 Отар Іоселіані — грузинсько-французький кінорежисер, сценарист, актор.
 Іоселіані Отіа Шалвович — грузинський письменник та сценарист.
 Іоселіані Платон Гнатович — дослідник церковної та світської історії Грузії.
Грузинські прізвища